Noren steht für:

 einen traditionellen japanischen Vorhang, siehe Noren
 einen früheren Ortsnamen des polnischen Dorfes Nory, früher Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 einen See in Schweden: Noren (Schweden)

Norén oder Noren ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Noren (1943–2015), US-amerikanischer Filmkünstler
 Carl Norén (* 1983), Frontmann, Gitarrist und Sänger der schwedischen Band Sugarplum Fairy
 Fredrik Norén (1941–2016), schwedischer Jazzschlagzeuger
 Fredrik Norén, schwedischer Jazztrompeter
 Gustaf Norén (* 1981), schwedischer Sänger und Musiker
 Heinrich G. Noren (1861–1928), österreichischer Komponist, Violinist und Musikpädagoge
 Jack Noren (1929–1990), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger schwedischer Herkunft
 Jouko Norén (1914–1944), finnischer Dreispringer
 Irving Noren (1924–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lars Norén (1944–2021), schwedischer Lyriker, Dramatiker und Bühnenregisseur
 Stig Norén (1908–1996), schwedischer General
 Svea Norén (1895–1985), schwedische Eiskunstläuferin
 Viktor Norén (* 1985), Frontmann, Bassist und Sänger der schwedischen Band Sugarplum Fairy